Фельтринелли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фельтринелли, Джанджакомо (1926 — 1972) — итальянский издатель и политик.
  — итальянский предприниматель и художник.

См. также 
 Премия Фельтринелли